Ри́о-Ве́рде (Rio Verde) в переводе с испанского и португальского языков означает «зелёная река».

 Рио-Верде (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике.
 Рио-Верде (Чили) — поселок в Чили.

См. также 
 Риу-Верди — произношение Rio Verde на бразильском португальском
 Верде